Donald Cerrone (né en 1983), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
 Marc Cerrone (né en 1952), musicien français ;
 Cerrone IV, album de Marc Cerrone.
 Jean-Pierre Cerrone dit Max Berlin, frère de Marc.